Максим Разумов:
 Разумов, Максим Олегович (род. 1977) — белорусский футболист.
 Разумов, Максим Юрьевич (род. 1990) — российский шоссейный велогонщик.